Qastíliya, a l'Àndalus
 Qastíliya, a Ifríqiya